Sonic Spinball bezeichnet:
 den Namen der Achterbahn Spinball Whizzer von 2010 bis 2015
 ein Videospiel von Sega, siehe Sonic the Hedgehog Spinball